Синдбад Мореплавателя е герой от едноименния цикъл от приказки от Средния Изток.

Синбад може да се отнася още за:
 Синбад, псевдоним на американския комик и актьор Дейвид Адкинс;
 Синбад Мореплавателя, американски филм от 1947 година;
 Седмото пътешествие на Синбад, американски филм от 1958 година;
 Златното пътешествие на Синбад, американски филм от 1973 година;
 Синбад и окото на тигъра, американски филм от 1977 година;
 Синбад на седемте морета, американо-италиански филм от 1989 година;
 Синбад, анимационен филм от 1993 година;
 Приключенията на Синбад, канадски сериал (1996-1998);
 Синбад: Легендата за седемте морета, американски анимационен филм от 2003 година;
 Синбад, британски сериал (2012-)